Niemen bezeichnet:

 Niemen, der polnische Namen des Flusses Memel
 Niemen (Album), Musikalbum von Czesław Niemen
 Niemen (Motorradmarke), eine ehemalige polnische Motorradmarke
 Isar (Schiff, 1930), ein U-Boot-Begleitschiff, ab 1946 als Niemen in sowjetischem Einsatz

Niemen ist der Familienname folgender Personen:
 Czesław Niemen (1939–2004), polnischer Musiker

Siehe auch:
 Neman (Begriffsklärung)
 Neeman
 Nieman